Приветок — название населённых пунктов:

Россия 
 Приветок — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Приветок — деревня в Новоржевском районе Псковской области.